Онанья Феофилатович (Ананья Феофилактович) (ум. сентябрь 1256 г.) — новгородский посадник в между 1243 и 1255—1255 гг.

Посадничество 
О посадничестве Онаньи существует мало известий. Согласно спискам новгородских посадников, он идёт следом за Сбыславом Якуновичем, однако неизвестно когда он начал посадничать. В летописи отражено лишь пребывание на этой должности до 1255 г. В этом году в Новгороде случилось восстание против Александра Невского и результатом примирения сторон стало смещение Онаньи с посадничества. Вместо Онаньи посадником стал Михалко Степанич. В сентябре 1256 г. Онанья умирает.

Примечания

Литература 
 Анания Феофилатович // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. — СПб.: Нестор-История, 2007. — С. 70.
 Тихомиров М. Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв. // Он же. Древняя Русь. — М.: Наука, 1975. — С. 42-232.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники
Умершие в 1256 году